Henle se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Friedrich Gustav Jakob Henle
 Klaus Henle